

Алфавитный список 

 Бимстер (en)
 Буренкаас
 Власкаас (en)
 Гауда
 Граскаас
 Кантеркаас (en)
 Кернхем (en)
 Леердам
 Лейденский сыр
 Лимбургер
 Маасдам
 Маасландер (en)
 Нагелькас (en)
 Паррано
 Роомано
 Эдам

Типы

Мягкие сыры 

 Власкаас (en)
 Граскаас
 Кернхем (en)
 Лимбургер

Полутвердые сыры 

 Лейденский сыр
 Маасландер (en)
 Паррано
 Эдам

Твердые сыры 

 Бимстер (en)
 Буренкаас
 Гауда
 Кантеркаас (en)
 Леердам
 Маасдам
 Нагелькас (en)
 Роомано

Голландские сыры